Termenul "Cetate" se poate referi la:   

Cetate, edificiu sau oraș întărit printr-un sistem de fortificații.
 Exemple de cetăți:  

Comune din România:   
 Comuna Cetate din județul Bistrița-Năsăud
  
Localități din România:   
 Cetate, Dolj, reședința comunei cu același nume
 Cetate, Maramureș   
 Războieni-Cetate, Alba  

Cartiere:   
 Cetate, Timișoara, cartier din Timișoara

Vezi și 
 Cetatea (dezambiguizare)
 Cetățuia (dezambiguizare)

 Burg
 Castel
 Cetate de scaun
 Cetățean
 Cetățenie
 Fortăreață
 Sinagoga din Cetate